Ассоциация футбола Аргентины () — это главный орган управления футболом в Аргентине. Организовывает и отвечает за чемпионат Аргентины по футболу и сборную Аргентины по футболу.

История 
Ассоциация футбола Аргентины основана в 1893 году в Буэнос-Айресе. В начале XX века в Аргентине параллельно с АФА существовали и другие конкурирующие организации, претендовавшие на главенство в управлении футболом в этой стране. Так, в 1912 году была организована Федерация футбола Аргентины (), куда вошли такие клубы, как «Химнасия и Эсгрима», «Эстудиантес» (Ла-Плата), «Индепендьенте» (Авельянеда), «Атланта» (Буэнос-Айрес). Организация провела три параллельных чемпионата и в 1915 году вошла в состав АФА. Новый этап раздробленности существовал с 1919 по 1926 год, когда параллельно с чемпионатом АФА проводилось первенство под эгидой Любительской ассоциации футбола (). В данной организации состояли такие популярные клубы, как «Расинг» (Авельянеда) (к моменту раскола — шестикратный чемпион Аргентины), «Ривер Плейт», «Сан-Лоренсо де Альмагро», «Велес Сарсфилд» (Буэнос-Айрес), «Индепендьенте» (Авельянеда), «Химнасия и Эсгрима» (Ла-Плата). Диссидентские организации также формировали свои национальные сборные. В 1927 году раскол прекратился, а в 1931 году аргентинский футбол окончательно перешёл на профессиональные рельсы. См. также: Чемпионат Аргентины по футболу (допрофессиональный период).

Аргентинские клубы прочно удерживают первое место по числу побед в главном континентальном турнире Южной Америки — Кубке Либертадорес. Кроме того, шесть аргентинских клубов в разные годы выиграли в общей сложности девять Межконтинентальных кубков, что является рекордом турнира, который уже невозможно будет побить (МК не проводится с 2005 года).

Выступление сборных

Основная сборная 

Национальная сборная Аргентины была одной из сильнейших в мире в 1920-е годы, в 1928 и 1930 годах она доходила до финалов двух главных турниров общемирового уровня, Олимпиады в Амстердаме и первого Кубка мира под эгидой ФИФА в Монтевидео. Оба раза она уступала своим принципиальным соперникам из Уругвая. В 1940-е годы Аргентина доминировала на южноамериканской арене, но, поскольку из-за Второй мировой войны чемпионаты мира не проводились, это поколение игроков, которым руководил многолетний тренер «альбиселесте» Гильермо Стабиле, вновь не сумело завоевать титулов мирового уровня.

Мощным импульсом в развитии футбола в стране стал чемпионат мира 1978 года, прошедший в Аргентине. Хозяева сумели победить в турнире, став третьей южноамериканской сборной, которой покорилась эта вершина. В 1986 году аргентинцы во второй раз стали чемпионами мира, наиболее яркой звездой в их составе был Диего Марадона, признаваемый по различным версиям одним из величайших футболистов XX века.

На уровне континентальных первенств Аргентина с 2021 года делит первое место с Уругваем по числу побед в чемпионах Южной Америки и Кубке Америки — по 15.

Молодёжная сборная 
С того момента, как стали проводиться молодёжные чемпионаты мира по футболу, с 1977 года, Аргентина шесть раз выигрывала этот титул:
 в 1979 году, в Японии. При участии Диего Марадоны и Рамона Диаса.
 в 1995 году, в Катаре. При участии Хуана Пабло Сорина.
 в 1997 году, в Малайзии. При участии Хуана Романа Рикельме, Эстебана Камбьяссо, Вальтера Самуэля и Пабло Аймара.
 в 2001 году, в Аргентине. При участии Хавьера Савиолы, Андреса Д’Алессандро и Макси Родригеса.
 в 2005 году, в Нидерландах. При участии Лионеля Месси, Фернандо Гаго и Серхио Агуэро.
 в 2007 году, в Канаде. При участии Серхио Агуэро, Анхеля Ди Марии и Максимилиано Моралеса.

Из шести выигранных титулов, три титула выиграла сборная Аргентины под руководством Хосе Пекермана, в 1995, 1997 и 2001.

Олимпийские игры 
С 1992 года в Олимпийских играх могут участвовать команды, составленные из игроков не старше 23 лет (с добавлением трёх игроков старше этого возраста).

Впервые Аргентина выиграла Олимпиаду в Афинах в 2004 году. В финале аргентинцы обыграли Парагвай со счетом 1:0, единственный гол забил Карлос Тевес. «Бело-голубые» не пропустили на этом турнире ни одного гола, забив 17 мячей. Через четыре года сборная Аргентины выиграла Олимпиаду в Пекине. Олимпийская сборная Аргентины также завоёвывала серебряные медали в 1996 году в Атланте. В 1928 году сборная Аргентины дошла до финала Олимпийских игр, где уступила Уругваю, однако тот турнир (как и турнир 1924 года) ФИФА приравнивает к чемпионатам мира по футболу и в нём участвовали сильнейшие игроки.

Мини-футбол 
Сборная Аргентины по мини-футболу прочно удерживает второе место по достижениям среди южноамериканских национальных команд, сильно уступая лишь Бразилии. В XXI веке, а особенно начиная с 2010-х годов, аргентинцы стали оказывать достойную конкуренцию бразильцам, которые ранее практически безоговорочно доминировали на континенте. Аргентина выиграла Кубок Америки в 2003, 2015 и 2022 годах. В 2016 году «альбиселесте» впервые в своей истории стала чемпионом мира по мини-футболу, а в 2021 году команда дошла до финала турнира.

Президенты АФА

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Las historia de las elecciones en la AFA: 20 presidentes y un reinado
 Аргентина на сайте ФИФА 

Аргентина
Спортивные федерации Аргентины
КОНМЕБОЛ
Футбол в Аргентине
Организации, основанные в 1893 году